Окклюзия ( от  «сокрытие») — термин, который указывает на какое-либо состояние, которое обычно открыто, а в определённый момент времени полностью закрыто.

 В медицине этот термин обозначает нарушение проходимости (обтурацию) полых анатомических образований за счёт поражения их стенок, а также обеспечение герметизации плевральной полости при проникающих ранениях («окклюзионная повязка») . 
 В стоматологии этот термин относится ко всякому контакту зубов верхней и нижней челюстей. См. статью Окклюзия (стоматология).
 В психологии, особенно в исследованиях памяти, окклюзия является эффектом, при котором одни рефлексы блокируют другие. Эффект «на кончике языка» является примером окклюзии.
 В метеорологии этот термин относится к сложной структуре атмосферных фронтов, которая формируется, когда верхний холодный атмосферный фронт настигает нижний тёплый атмосферный фронт и вытесняет его вверх. Характеризируется широко распространёнными и устойчивыми ливнями. После окклюзии циклон заполняется холодным воздухом и прекращает своё действие. См. Фронт окклюзии.
 В химии этот термин описывает два понятия:
 Сорбция (поглощение) газа расплавленными или твёрдыми веществами, как правило металлами. Окклюзированный газ может создавать с металлом твёрдый раствор или химическую смесь (например, гидрид).
 Захват образующимися частицами осадка примесей из раствора, который наблюдается при быстром росте кристаллических осадков. При окклюзии, в отличие от поверхностной адсорбции, примеси поглощаются по всей массе осадка внутри его кристаллов.
 В компьютерной графике этот термин относится к двум понятиям:
 Ситуация, в которой два объекта расположены приблизительно на одной линии и один объект, расположенный ближе к виртуальной камере или порту просмотра (), частично или полностью закрывает видимость другого объекта. В  используется  для удаления скрытых поверхностей прежде, чем к ним начнут применяться растеризация и шейдеры.
 Ambient occlusion — программная методика реализации глобального освещения, которая вычисляет свет, достигающий определённого участка трёхмерной сцены, путём учёта и анализа окружающих этот участок преград.
 Развитие и модификация методики Ambient occlusion: Screen Space Ambient Occlusion, Reflection Occlusion и т. д.
 В фонетике окклюзией называют такое соприкосновение органов речи, при котором произносимый согласный звук характеризуется как смычный, или окклюзивный.
 В аудиологии этот термин относится к явлению, при котором у людей с нормальным слухом при закрытии отверстия канала уха громкость низкочастотных звуков увеличивается благодаря специфической звуковой проводимости костей.
 В звуковых движках этот термин описывает модификацию свойств звука, который проходит через объект или вокруг него так, чтобы человек-пользователь или игрок испытал большее ощущение реализма. Например, звук, идущий из-за закрытой двери, и звук, идущий из-за открытой двери, «слышатся» неодинаково. Именно за это различие отвечает окклюзия.
 В молекулярной биологии окклюдированное состояние белка, в основном охватывающее , относится к конформационному состоянию, в котором активный центр ферментов недоступен по обе стороны мембраны.

Ссылки